Brownville ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brownville (Alabama)
 Brownville (Florida)
 Brownville (Iowa)
 Brownville (Kansas)
 Brownville (Maine)
 Brownville (Nebraska)
 Brownville (New Jersey)
 Brownville (New York)
 Brownville (Wisconsin), im Chippewa County

Gebäude
 Brownville (Kilsyth), eine Villa im schottischen Kilsyth

im NRHP gelistete Objekte:
 Brownville Bridge, in Brownville, Nebraska, ID-Nr. 93000536
 Brownville Historic District, in Brownville, Nebraska, ID-Nr. 70000374
 Brownville Hotel, in Brownville, New York, ID-Nr. 80002625
 Brownville-Summerville Historic District, in Phenix City, Alabama, ID-Nr. 83003479

Siehe auch:
 Brownsville